L.Vaill. kan som auktorsförkortning betyda:

 Léon Louis Vaillant
 Léon Vaillant

Robotskapade auktorsförkortningar